Талалаевка — топоним.

Россия 
 Талалаевка — село в Стерлитамакском районе Башкирии.
 Талалаевка — река на северо-востоке полуострова Камчатка

Украина 
 Талалаевка — село в Христиновском районе Черкасской области.
 Талалаевка — село в Нежинском районе Черниговской области.
Талалаевка — посёлок городского типа в Талалаевском районе Черниговской области.
Талалаевка — до 1921 года название села Старая Талалаевка в Талалаевском районе Черниговской области.